MAGENTA — блочный шифр, разработанный Майклом Якобсоном и Клаусом Хубером для немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG.
MAGENTA является сокращением от Multifunctional Algorithm for General-purpose Encryption and Network Telecommunication Applications (Многофункциональный алгоритм для шифрования в общих целях и телекоммуникационных приложениях).

История 
Разработка MAGENTA началась в 1990 году с основными принципами, описанными в неопубликованной книге.Основная идея заключалась в применении простой техники, без магических таблиц и постоянных, которая могла быть выполнена как аппаратно, так и программно. Планы заключались в разработке чипа, который мог бы передавать данных со скоростью до 1 Гбит/c и использоваться для шифрования в ATM. К сожалению, аппаратная реализация не появилась на свет, как планировалось, из-за узкого применения, но, несмотря на это, исследования показали, что такой чип возможно разработать. MAGENTA участвовал в конкурсе AES в 1998 году, но выбыл после первого раунда. Шифр стал доступен участникам конференции только в день презентации в отличие от других принимавших участие шифров. MAGENTA использовалась для шифрования данных внутри компании Deutsche Telekom. Следует отметить, что до MAGENTA быстрое преобразование Фурье в криптографических целях использовалось в 2 шифрах. Конкретное название первого не удалось найти, он изобретен Жан-Пьером Вассером и зарегистрирован 2 июня 1959 года. Вторым шифром является одна из реализаций алгоритма A3 — Comp-128.

Шифрование 
MAGENTA имеет структуру сети Фейстеля. Раундовая функция основана на , за исключением того, что вместо сложения и вычитания на каждом этапе к одному из слагаемых применяется S-блок, задаваемый функцией f(x), и затем они складываются по модулю 2.

Пусть множество .Размер блока  исходного текста — 128 бит. Размер ключа может принимать 3 значения:
 128 бит : ,
 192 бит : ,
 256 бит : , где .
Пусть F — раундовая функция. Шифр блока M вычисляется таким образом:

 128 бит — ключ К разбивается на 2 части — К1 и К2. Количество раундов 6. Ключи применяются в таком порядке:

 192 бит — ключ К разбивается на 3 части — К1, К2 и К3. Количество раундов 6. Ключи применяются в таком порядке:

 256 бит — ключ К разбивается на 4 части — К1, К2, К3 и К4. Количество раундов 8. Ключи применяются в таком порядке:

Дешифрование 
Следует заметить, что последовательность используемых частей ключа является палиндромом. Пусть . Тогда

Таким образом, дешифрование

Раундовая функция F 
Входной блок X размером 128 бит раунда n c раундовым ключом Kn разбивается на 2 части X1 и X2 размером 64 бита каждая.

X = X1X2

После прохождения раунда получаем X' = X2F(X2Kn)

Из зависимости деления на части исходного ключа от количества раундов :
длина части ключа, используемая в каждом раунде равна всегда 64 бита.

Следовательно, функция F принимает 128 битовый аргумент и должна возвращать 64-битный или 8-байтовый результат.

Введем вспомогательные функции, через которые затем выразим F:

Схема работы функции П(X) :

F полагают равной первым 8 байтам от S(C(n, (X2Kn))), то есть байтам C(n, (X2Kn)) с четным порядковым номером.
Изначально n положили равным 7, но тесты показали, что в этом случае шифр возможно взломать. Поэтому затем положили n = 3. Как показали тесты это наилучший выбор, не допускающий криптографических слабостей, сказывающихся на всем шифре.
Таким образом,

F полагают равной первым 8 байтам от S(C(3,(X2Kn)))

S-блок 
S-блок образуется следующим образом:

Первый элемент — 1, последующие образуются битовым сдвигом влево предыдущего, пока 1 не выйдет за левую границу байта.
Соответственно начало блока — 1 2 4 8 16 32 64 128

25610=1 0000 00002, 1 вышла за границу байта. В этом случае нужно сложить по модулю 2 полученное сдвинутое число 0000 00002 c числом 10110=0110 01012:

0000 00002 ⊕ 0110 01012 = 0110 01012 = 10110, то есть после 128 будет стоять 101.

10110=0110 01012 << 1 = 1100 10102=20210, 1 не вышла за границу, следовательно следующий элемент 202.20210 << 1= 1100 10102 << 1 = 1001 01002, 1 вышла за границу:

1001 01002 ⊕ 0110 01012 = 1111 00012 = 24110.

Последний 256 элемент полагается равным 0.
В результате получается такой S-блок:

    1    2    4    8   16   32   64  128
  101  202  241  135  107  214  201  247
  139  115  230  169   55  110  220  221
  223  219  211  195  227  163   35   70
  140  125  250  145   71  142  121  242
  129  103  206  249  151   75  150   73
  146   65  130   97  194  225  167   43
   86  172   61  122  244  141  127  254
  153   87  174   57  114  228  173   63
  126  252  157   95  190   25   50  100
  200  245  143  123  246  137  119  238
  185   23   46   92  184   21   42   84
  168   53  106  212  205  255  155   83
  166   41   82  164   45   90  180   13
   26   52  104  208  197  239  187   19
   38   76  152   85  170   49   98  196
  237  191   27   54  108  216  213  207
  251  147   67  134  105  210  193  231
  171   51  102  204  253  159   91  182
    9   18   36   72  144   69  138  113
  226  161   39   78  156   93  186   17
   34   68  136  117  234  177    7   14
   28   56  112  224  165   47   94  188
   29   58  116  232  181   15   30   60
  120  240  133  111  222  217  215  203
  243  131   99  198  233  183   11   22
   44   88  176    5   10   20   40   80
  160   37   74  148   77  154   81  162
   33   66  132  109  218  209  199  235
  179    3    6   12   24   48   96  192
  229  175   59  118  236  189   31   62
  124  248  149   79  158   89  178    0

Углубляясь в теорию, можно подытожить:
Пусть имеется поле Галуа GF(28) и задающий это поле многочлен — p(x)=x8+x6+x5+x2+1 и пусть α — примитивный элемент поля, p(α)=0.
Тогда элемент f(x) в S-блоке с индексом x можно представить как

Свойства используемых функций

f(x) 
В течение одного выполнения MAGENTA функция f(x) вычисляется 2304 раза для ключей в 128 и 192 бита и 3072 раза для ключа в 256 бит. Так как функция представляет нелинейную часть алгоритма, она имеет особую важность для анализа всего алгоритма.
Следующие свойства f(x) известны:
 f(x) — взаимно-однозначная функция, то есть перестановка над множеством B={0,1}8 — всех восьмибитных двоичных векторов.
 Данная перестановка может быть представлена как результат действия 6 несвязанных циклов длины 198 38 9 5 5 и 1. Согласно комбинаторному анализу, эти значения — «нормальные» и не имеют значительных расхождений с подобными циклами для случайных перестановок. Единственное число остающееся на месте — 161.
 ∀x ∈ B и такого, что f(x) ∈ {1,2,…127} выполнено:
f(x+1) = 2∙f(x), где ∙ — произведение десятичных чисел.
∀(x, y)∈B2 и таких, что f(x)∙f(y)∈{1,2,…255} выполнено:
f((x+y) mod 255) = f(x)∙f(y)
 Если рассматривать f(x) как вектор функцию, то есть f(x) = (f7(x), f6(x),…f0(x)), то каждая из 8 булевых функций нелинейна и степени 7. Также всевозможные нетривиальные XOR-комбинации этих функций нелинейны. Явное представление этих функций можно найти здесь. Ещё одно интересное свойство заключается в том, что каждая такая функция имеет 128 слагаемых.

PE(x, y)

Криптоанализ

Дифференциальный криптоанализ 
Оказывается, по крайней мере часть MAGENTA может быть вскрыта методами данного криптоанализа.
В качестве разницы между двумя элементами(открытыми текстами или шифрами) берется сложение по модулю 2 между этими элементами. Такое определение разницы обусловлено частым использованием операции xor в данном шифре.
Строковые индексы XOR-таблицы представляют собой всевозможные разницы между открытыми текстами, а столбцовые индексы — между шифротекстами. На пересечении конкретного различия открытых текстов, то есть строкового индекса, и конкретного различия шифров, то есть столбцового индекса, стоит число пар открытых текстов, удовлетворяющих данному различию, шифры которых различаются на столбцовый индекс. XOR-таблица для функции f имеет размеры 256*256. Сумма каждой строки и столбца равна 256. Первый элемент первой строки(с индексом 0), отвечающей нулевому различию открытых текстов и шифров, равен 256. Все остальные первой строки элементы равны 0. Аналогично все элементы 1 столбца, кроме первого, равного 256, равны 0. Особенный интерес для дифференциального анализа представляют большие значения — самое большое значение в этой таблицы равно 8. Оно имеет место при таких различиях

В остальных ячейках таблицы расположены числа 0, 2, 4, 6. Максимальная вероятность перехода для ненулевых различий — .
Для функции PE — также были определены максимальные значения — оно равно 36 для разницы в открытом тексте (234, 234) и нулевой разницы шифров. Максимальная вероятность перехода —  ≈ .
Максимальная вероятность перехода для функции T — , для C(3,X) — .
Так как число необходимых пар шифров больше чем величина, обратная вероятности перехода, данный тип дифференциального анализа, основанный на xor-таблицах не применим к MAGENTA. Однако вопрос о других типах остается открытым.

Линейный криптоанализ 
Линейная аппроксимационная таблица для S-блока была вычислена.. Для функций  и для каждой xor-суммы , как и для всех линейных функций, было определено, как много цифр значений в таблице согласуется с соответствующими цифрами рассматриваемых линейных функций. В итоге получилось 255 значений между 0 и 256. Нормировка заключалась в вычитании 128. Все значения в таблице лежали на отрезке [-24;26]. Данные значения соответствуют ожидаемым для произвольно выбранных . Значение 26 получается при следующих линейных комбинациях:

Применяя  к раундовой функции F(, l=12)

Полученное значение является верхней границей наилучшего аффинного преобразования для F.
Приблизительно  пар открытый текст — шифр нужно чтобы использовать аффинное линейное приближение с вероятностью . Учитывая предыдущие результаты, для атаки на F необходимо . Следовательно, благодаря нелинейности f(x), MAGENTA не удастся взломать атаками, основанными на линейном криптоанализе.

Примечания

Ссылки 
 M. J. Jacobson, Jr. and K. Hubery The MAGENTA Block Cipher Algorithm
 J. J. G. Savard. The Computer Era. Towards the 128-bit era: AES Candidates. Magenta // A Cryptographic Compendium
 El. Biham, Al. Biryukov, N. Ferguson, L. R. Knudsen, B. Schneier, Ad. Shamir Cryptanalysis of Magenta 

Сеть Фейстеля
Блочные шифры